Linzer Steig steht für:
 Linzer Steig, mittelalterlicher Salzhandelsweg von  Linz  nach  Böhmen
 Linzersteig, 140 km langer Touristenweg Linz – Bad Leonfelden – Lhenice – Netolice
 Bergsteig Nr. 601 zwischen Hofpürglhütte und Adamekhütte